

Geografie

België
Nieuwland (Vlaanderen), poldergebied ontstaan door indijken van het Zwin
Nieuwland (Brussel), een scholencampus in Brussel

Nederland

Groningen
 Oud-Nieuwland, een polder in het Dollardgebied
 Nieuwland (polder), een polder in het Dollardgebied

Drenthe
Nieuwlande (Drenthe), een dorp in de gemeenten Hoogeveen en Coevorden

Friesland
Nieuwland (Noardeast-Fryslân) (Nijlân), een buurtschap in de gemeente Noardeast-Fryslân

Noord-Holland
 Nieuwland (Hoorn), een straat in de binnenstad van Hoorn
 Polder Waard-Nieuwland, een polder direct ten zuiden van Wieringen
 Nieuwland, historische benaming van de Raaks in Haarlem

Flevoland
Nationaal Park Nieuw Land, een nationaal park

Utrecht
Nieuwland (Amersfoort), een wijk in Amersfoort
Nieuwland (Vijfheerenlanden), een dorp in de gemeente Vijfheerenlanden

Zeeland
Nieuwland (Noord-Beveland), een voormalig dorp in Zeeland, vernietigd door overstroming in 1404
Nieuwland (Sluis), een buurtschap in de gemeente Sluis
Nieuw- en Sint Joosland, een dorp in de gemeente Middelburg
Nieuwlande (Zeeland) (Oostdijk), een buurtschap en voormalig dorp (overstroomd 1530–1532) en heerlijkheid in de gemeente Reimerswaal
Nieuwlandse Molen, een buurtschap in de gemeente Terneuzen

Zuid-Holland
Nieuwland (Brielle), een wijk in Brielle
't Nieuwland, polder in Brielle, waarin de wijk Nieuwland is gebouwd. Deze polder lag tot 1980 in de toenmalige gemeente Vierpolders. Vierpolders wordt ook wel ’t Nieuwland genoemd.
Nieuwland (Schiedam), een wijk en voormalige buurtschap (Nieuwland, Kortland en 's Graveland) in Schiedam
Polder het Nieuwland, een voormalig waterschap
Oude Nieuwland, een buurtschap en voormalige heerlijkheid nabij Ouddorp in de gemeente Goeree-Overflakkee
West Nieuwland, een buurtschap nabij Ouddorp in de gemeente Goeree-Overflakkee

Personen
Julius A. Nieuwland, een Belgische scheikundige
Nicolaas van Nieuwland, bisschop van het bisdom Haarlem
Sandra van Nieuwland, een Nederlandse zangeres